

Toponyme

Bellefeuille, une ancienne municipalité désormais fusionnée à Saint-Jérôme, au Québec.
Rivière Bellefeuille, un affluent de la rivière du Nord (rivière des Outaouais), coulant dans la région administratives des Laurentides, au Québec.
Rivière Bellefeuille (lac Macamic), un affluent de la rivière Macamic, coulant dans les municipalités de Authier et Authier-Nord, dans la MRC de Abitibi-Ouest, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Petite rivière Bellefeuille, un affluent de la rivière Bellefeuille (lac Macamic), coulant dans Rivière-Ojima (territoire non organisé), ainsi que dans les municipalités de Authier et Authier-Nord, dans la MRC de Abitibi-Ouest, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Bellefeuille, un village situé du côté Ouest de la ville de Saint-Jérôme, dans la région administratives des Laurentides, au Québec.
Bellefeuille, un hameau situé dans la partie ouest de la municipalité de Chartierville, dans la MRC Le Haut-Saint-François, en Estrie, au Québec.

Patronyme 

 Blake Bellefeuille (né en 1977), joueur de hockey sur glace américain ;
 François Bellefeuille (né en 1976), humoriste québécois ;
 Normand de Bellefeuille (né en 1949), écrivain québécois ;
 Pierre de Bellefeuille (1923-2015), homme politique, écrivain et  journaliste canadien ;
 Robert Bellefeuille (né en 1957), dramaturge, acteur et metteur en scène québécois.

Voir aussi

Article connexe 
 Seigneurie de Bellefeuille (1752-1854) est une seigneurie de la  Nouvelle-France au Québec (Canada).